Jinwen (teksten) (今文, nieuwe tekst): benaming voor klassieke Chinese teksten geschreven in het door Qin Shi Huangdi gestandaardiseerde schrift. Staat tegenover guwen, 'oude tekst'.
Jinwen (inscripties) (金文): inscripties op oud-Chinees bronzen vaatwerk.